Йосафат — чоловіче ім'я.

 Йосафат (цар Юдеї)
 Йосафат (Кунцевич)
 Йосафат Бражиц
 Йосафат (Булгак)
 Йосафат (Коциловський)
 Йосафат (Говера)
 Йосафат (Мощич)
 Йосафат Кобринський
 Йосафат Романик
 Йосафат Федорик
 Жан Йосафат-Іван

Чоловічі імена